Пашка́ни (, также Пашка́нь), Пашканы — город в Румынии, в жудеце Яссы. 

Важный железнодорожный узел Румынских железных дорог.

География 
Город расположен на северо-востоке Румынии, на западе жудеца Яссы, в 75 км от города Яссы, на берегу реки Сирет.

Транспорт 
Важный железнодорожный узел Румынии.

Промышленность 
Железнодорожные мастерские занимающиеся ремонтом подвижного состава работают в городе с 1869 года, ныне это компания Remar.

Население

Города-побратимы

Примечания 

Яссы (жудец)
Города Румынии